Smithville ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Smithville (Arkansas)
 Smithville (Georgia)
 Smithville (Illinois) im Peoria County
 Smithville (Monroe County, Indiana)
 Smithville (Owen County, Indiana)
 Smithville (Kentucky)
 Smithville (Mississippi)
 Smithville (Missouri)
 Smithville (Atlantic County, New Jersey)
 Smithville (Burlington County, New Jersey)
 Smithville (New York)
 Smithville (North Carolina)
 Smithville (Ohio)
 Smithville (Rhode Island)
 Smithville (Tennessee)
 Smithville (Texas)
 Smithville (West Virginia)

in Kanada:
 Smithville (Nova Scotia)
 Smithville (Ontario)

Siehe auch:
 Smithville Township